Die US Men’s Clay Court Championships 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 6. bis zum 14. April 2013 in Houston stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurde in Casablanca der Grand Prix Hassan II gespielt, welcher genau wie die US Men’s Clay Court Championships zur Kategorie ATP World Tour 250 zählte.

Titelverteidiger im Einzel war Juan Mónaco, er schied allerdings im Halbfinale gegen den späteren Sieger John Isner aus und im Doppel die US-Amerikaner James Blake und Sam Querrey, die bereits in der ersten Runde ausgeschieden sind, das Doppel konnte die Paarung Jamie Murray und John Peers gewinnen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die US Men’s Clay Court Championships 2013 fand vom 6. bis zum 8. April 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler haben die Qualifikation überstanden und im Hauptfeld des Turniers gespielt:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den US Men’s Clay Court Championships 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 27 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 33 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Houston